KWC steht für:
 Kentucky Wesleyan College, private methodistische Hochschule im US-Bundesstaat Kentucky
 KWC (Unternehmen), Schweizer Hersteller von Sanitärarmaturen

Abkürzung